Videnskabeligt Udfordret er en dansk comedy podcast med fokus på videnskab. Værterne på podcasten er Flemming Damgaard og Mark Lyng samt med flere tilbagevendende gæsteværter, herunder Nikolaj Vestergaard Hansen, der også hjælper med at producere Videnskabeligt Udfordret.

Tidligere var podcasten kendt som Spækbrættet, men navnet blev skiftet efter en rebranding i januar 2021. Under navnet Spækbrættet var Robin Nilsson ligeledes vært.

Podcasten drives og produceres gennem selskabet Videnskabeligt Udfordret I/S.

I januar 2023 lå podcasten nr. 189 på TopDownloads.dk's og podtails top 200 liste over mest downloadede danske podcast.

Format 
Tidligere havde hver vært en historie baseret på en videnskabelig artikel, eller lignende, med og præsenterede den for de andre. Senere hen er formatet blevet ændret, så det nu typisk er én af værterne der præsenterer en historie per afsnit.

I hvert afsnit rates det foregående afsnit på det såkaldte "Gak-O-Meter" ud fra 5 kriterier: Videnskabelighed, Tænkefaktor, Fjollefaktor, Nobelfaktor og Læringsfaktor. Det bedst ratede afsnit er nr. 3.39 "Tre trin til at gøre andre planeter beboelige". Gak-O-Meteret vedligeholdes af Bjarke Fosgerau Laursen, kendt som Barometer-Bjarke, der bl.a. også leverer lignende løsninger til historiepodcasten Vanvittig Verdenshistorie.

I de fleste afsnit besvares et spørgsmål indsendt af en lytter. Svarene er som regel humoristiske og uden væsentlig videnskabeligt grundlæg.

Et af de sidste faste elementer er dyrefacts indsendt af enten podcastens værter eller lyttere. Eksempelvis kan man i afsnit nr. #3.42: "Når en rotte kører bil" få af vide at hvalrosser kan fløjte.

Afsnittene slutter med at værterne siger deres navne, efterfulgt af catchphrasen "Du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dumme."

Værter 
Flemming Damgaard skriver PhD ved Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital og arbejder som bioinfomatiker samme sted. Han læste sin kandidat på biokemi og molekylær biologi på Syddansk Universitet i Odense. Han bor på Tåsinge. Flemming medvirkede i et afsnit af Hva så?! med Christian Fuhlendorff.

Mark Lyng skriver PhD på DTU Bioengineering i Lyngby. Han læste sin kandidat på Biokemi og Molekylær Biologi på Syddansk Universitet i Odense. Mark er oprindeligt fra Herning.

Nikolaj Vestergaard Hansen skriver PhD på SDU i Odense. Han læste sin kandidat på Biokemi og Molekylær Biologi på Syddansk Universitet i Odense. Nikolaj er oprindeligt fra Midtfyn.

Robin Nilsson læste sin kandidat på Biokemi og Molekylær Biologi på Syddansk Universitet i Odense.

Referencer 

Podcasts